

Toponymes 

 Melgar, ville de Colombie.
 La Province de Melgar, province du Pérou.

Patronymes 

 Fernand Melgar (1961-), réalisateur suisse.
 José Milton Melgar (1959-), footballeur bolivien.
 Rafael Lapesa Melgar (1908-2001), philologue espagnol.
 Julián Sánchez Melgar (1955-), magistrat espagnol.

Autres 
 Foot Ball Club Melgar, club péruvien de football.
 Stade Mariano Melgar, stade péruvien de football.